Silvia Giordano, attrice italiana
 Silvia Giordano, politica italiana